Estadi Serrahima, estadi polivalent, especialitzat en l'atletisme i dedicat a l'esportista català Joan Serrahima 
 Biografies:
 Alfons Serrahima (Barcelona, 1906 — 1988), joier i orfebre català 
 Claret Serrahima (Barcelona, 1950), dissenyador gràfic català 
 Joan Serrahima i Bofill (Barcelona, 1905 - 1959), advocat i atleta
 Lluís Serrahima i Villavecchia (Barcelona, 1931), escriptor i llicenciat en dret 
 Maurici Serrahima, diversos personatges
 Xavier Serrahima (Terrassa, 1965), novel·lista, poeta i crític literari català